María de la Encarnación o María Encarnación es el nombre de las siguientes personas:

 María de la Encarnación (1565-1618), beata, religiosa y mística carmelita descalza francesa;
 María de la Encarnación Guyart (1599-1672), santa, religiosa y mística ursulina francesa;
 María de la Encarnación Andonaégui (1769-1831), una de las patricias argentinas;
 María Magdalena de la Encarnación (1770-1824), beata, religiosa sacramentina italiana;
 María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel (1795-1838), política argentina;
 María Encarnación Rosal del Corazón de Jesús (1820-1886), beata, religiosa betlemita guatemalteca;
 María Encarnación Roca Trías (1944-), jurista española y magistrada.